WMM steht als Abkürzung für:

 Wehrmedizinische Monatsschrift
 Wi-Fi Multimedia, ein WLAN-Standard
 Windows Movie Maker, eine Videoschnittsoftware von Microsoft
 World Magnetic Model, ein großräumiges Modell zur Beschreibung des Erdmagnetfeldes
 World Marathon Majors, ein Zusammenschluss von Marathon-Veranstaltern
 Würzburger medizinhistorische Mitteilungen

Orte:
 Wampum (Pennsylvania) (UN/LOCODE US), US-amerikanischer Ort in Lawrence County (Pennsylvania)
 Wemmetsweiler (UN/LOCODE DE), ein Ortsteil der Gemeinde Merchweiler in Deutschland
 Wimmis (UN/LOCODE CH), eine politische Gemeinde in der Schweiz
 Wommelgem (UN/LOCODE BE), eine Gemeinde in Belgien

wmm steht für:
 Maiwa (Austronesische Sprache) (ISO-639-3-Code), auf Sulawesi (Indonesien) gesprochene Sprache

Abkürzung